Yesevi bezeichnet

 den Sufi Ahmed Yesevi 
 die Sufi-Gemeinschaft Yesevi-Tariqa